Okręty US Navy o nazwie USS  "Juniata":
Pierwszy "Juniata" był slupem parowym który został zwodowany w 1862 i sprzedany w 1891.
Drugi "Juniata" (SP-602) był jachtem motorowym nabytym przez US Navy 1 czerwca 1917 i zwrócony poprzedniemu właścicielowi 25 lipca 1918.
Trzeci "Juniata" (IX-77) był okrętem pomocniczym, który został zakupiony w 1942 i sprzedany w czerwcu 1945.

Juniata